Суперкубок Фарерських островів з футболу 2018 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2018 року між чемпіоном Фарерських островів Вікінгуром та володарем кубка Фарерських островів НСІ Рунавік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2018
Фарерські острови